I. Rusza, urartui király i. e. 735 – i. e. 713 között, Urartu átmeneti visszaszorulása
 II. Rusza, urartui király i. e. 680 – i. e. 639 között, újabb erősödés, nagy nyugati hadjáratok kimmer segítséggel
 III. Rusza, urartui király i. e. 629 – i. e. 615 között, az utolsó független uralkodó
 IV. Rusza, bizonytalan személy, talán lázadó, talán asszír vazallus fejedelem

lásd még
 Rusa, a számbárszarvasok nemének rendszertani neve
 rusa, a tramini szőlő névváltozata
 Ruza, település Oroszországban